Каврайский — фамилия. Известные носители:

 
 Каврайский, Георгий Анатольевич (1906—1988) — генерал-лейтенант, участник Великой Отечественной Войны.
 Каврайский, Семён Данилович (1817—1873) — адъюнкт-профессор Императорского училища правоведения.
 Каврайский, Степан Иванович (1801— после 1840) — русский деятель органов прокуратуры, Сарапульский уездный стряпчий.
 Каврайский, Фёдор Фёдорович (1838—1881) — присяжный поверенный, участник Процесса пятидесяти.
 Каврайский, Фёдор Фёдорович (1866—1921) — русский ихтиолог.
 Каврайский, Михаил Фёдорович (1831—1895) — симбирский художник.
 Каврайская, Мария Владимировна (1891—1942) — художница.